Taboo henviser til flere artikler:

 Taboo, musical
 Taboo (rapper), medlem af Black Eyed Peas